Сергі́й Вади́мович Андре́йченко — доктор біологічних наук, професор.

З життєпису 
Завідувач лабораторії радіаційної біохімії, Інститут експериментальної радіології.

Серед патентів: «Спосіб довготривалого зберігання сперми людини в лабораторних умовах», 2012, співавтори Нурищенко Наталія Євгенівна, Булавицька Вероніка Михайлівна, Клепко Алла Володимирівна, Кондратова Юлія Анатоліївна, Чернишов Андрій Вікторович.

Джерела 
 Відомості про авторів 

Доктори біологічних наук України
Професори
Українські винахідники